Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken was van 2010 tot 2020 een ministerie aan de Frederik Derbystraat en de Prins Hendrikstraat in Paramaribo, Suriname.

Het Ministerie coördineerde planmatig sport- en jeugdbeleid. Daar waar een ander ministerie deze taken niet op zich nam, richtte het zich op het gebied van sport en het jeugd op het beheer van accommodaties, de opleiding van kader, en een aanbod van subsidies. Verder richtte het zich op jeugd buiten schoolverband.

Onder het ministerie vielen instituten als het Nationaal Jeugdinstituut, het Nationaal Jeugdparlement, de Regionale Sportacademie en vakopleidingen.

Tijdens de vorming van het nieuwe kabinet na de verkiezingen van 2020 werd besloten het ministerie op te heffen. Het directoraat voor Jeugdzaken valt sindsdien onder ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en het directoraat Sportzaken onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

Zie ook 
 Lijst van Surinaamse ministers van Sport- en Jeugdzaken
 Lijst van Surinaamse ministeries

Sport en Jeugdzaken
Sport in Suriname